John Manners peut se référer à plusieurs personnes :

Ducs 
John Manners (1638-1711),  duc de Rutland ;
John Manners (1676-1721),  de Rutland ;
John Manners (1696-1779),  de Rutland ;
John Manners (1778-1857),  de Rutland ;
John Manners (1818-1896),  de Rutland, plus connu en tant que Lord John Manners, homme d'État ;
John Manners (1886-1940),  de Rutland.

Autres nobles 
 John Manners (vers 1559-1588),  comte de Rutland ;
 John Manners (1604-1679),  de Rutland ;
 John Manners (1721-1770), un officier militaire du , fils du  de Rutland ;
 John Manners (1730-1792), homme politique anglais et le fils naturel aîné de Lord William Manners.

Autres 
John Hartley Manners (1870-1928), un auteur de théâtre britannique.